Het ATP-toernooi van Nur-Sultan 2021 (met de officiële naam Astana Open) werd van 20 tot en met 26 september gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Kazachse hoofdstad die op dat moment Nur-Sultan heette, maar beter bekend is als Astana.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Nur-Sultan
2021